Tung-hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yichang (ort i Kina), Hubei, 
 Donghu (sockenhuvudort), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar